3023 Heard – asteroide della fascia principale
Contea di Heard – contea dello Stato della Georgia, Stati Uniti d'America
Isole Heard e McDonald – isole dell'Antartide

Persone 
Amber Heard – attrice statunitense
Anneliese Heard – triatleta britannica
Bruce Heard – autore di giochi francese
Edith Heard – scienziata francese naturalizzata britannica
Floyd Heard – ex atleta statunitense
Gar Heard – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Heard – attore statunitense
John Heard – ex cestista australiano
Kellen Heard – giocatore di football americano statunitense 
Larry Heard – disc jockey e produttore discografico statunitense
Pat Heard – ex calciatore inglese
Stephen Heard – militare statunitense
Steve Heard – ex mezzofondista e velocista britannico
William Theodore Heard – cardinale scozzese